Chiloé – grupa wysp w południowym Chile
 Chiloé – główna wyspa w archipelagu Chiloé 
 Chiloé – prowincja Chile